De Bundesliga 1973/74 was het elfde seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 65e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de titel in de Bundesliga. Het was hiermee de eerste club die drie keer op rij de Bundesliga won. Het was na het kampioenschap in 1932 de vijfde landstitel voor de club.

Eindstand 

 Kampioen en titelverdidiger Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1974/75
 Bekerwinnaar Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de Europacup II 1974/75
 De nummers 2, 3 en 5 van de competitie, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf en 1.FC Köln, en de bekerfinalist, Hamburger SV, namen deel in de UEFA Cup 1974/75
 Fortuna Köln en Hannover 96 degradeerden naar de Regionalliga
 Eintracht Braunschweig (Groep 1) en Tennis Borussia Berlin (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1973/74